Ранчо Потреро има више значења:

 Ранчо Потреро (Тлакотепек Плумас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Потреро (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику